Laubinger ist Familienname folgender Personen:

 Adolf Laubinger (1931–2006), deutscher Sinto
 Otto Laubinger (1892–1935), deutscher Schauspieler
 Hans-Werner Laubinger (1936–2018), deutscher Rechtswissenschaftler
 Josef Laubinger (1921–1994), deutscher Überlebender des Porajmos
 Walter Laubinger (* 1967), deutscher Fußballspieler